Oberwil steht für folgende Orte in der Schweiz:

im Kanton Basel-Landschaft:
 Oberwil BL, Gemeinde

im Kanton Aargau:
 Oberwil-Lieli, Gemeinde
 Oberwil, Quartier in Rothrist, siehe Rothrist #Geographie

im Kanton Bern:
 Oberwil bei Büren, Gemeinde
 Oberwil im Simmental, Gemeinde

im Kanton Thurgau:
 Oberwil TG, Ort in Gachnang

im Kanton Zug:
 Oberwil bei Zug, Ortsteil von Zug
 Oberwil, Weiler in Cham ZG, siehe Cham ZG #Geographie

im Kanton Zürich:
 Oberwil (Dägerlen), Ort in Dägerlen
 Oberwil (Nürensdorf), Ort in Nürensdorf
 Oberwil (Pfäffikon ZH), Ort in Pfäffikon ZH

im Kanton St. Gallen:
 Oberwil, Weiler in Waldkirch SG